Paramonowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Paramonowo (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Paramonowo (Moskau), in der Oblast Moskau
 Paramonowo (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod 
 Paramonowo (Orjol, Korsakowo), in der Oblast Orjol, Rajon Korsakowo
 Paramonowo (Orjol, Urizki), in der Oblast Orjol, Rajon Urizki